

Filmografia
 Only the Brave – film del 1930 diretto da Frank Tuttle
 Only the Brave – film del 1994 diretto da Ana Kokkinos
 Only the Brave – film del 2006 diretto da Lane Nishikawa
 Fire Squad - Incubo di fuoco (Only the Brave) – film del 2017 diretto da Joseph Kosinski

Aziende
 Only the Brave – holding di moda italiana